Mersin bezeichnet:

 Mersin, Großstadt an der türkischen Mittelmeerküste
 Mersin (Provinz), Provinz an der türkischen Mittelmeerküste
 Mersin, ehemals im Kreis Köslin, Dorf in der Gmina Świeszyno in Polen; siehe: Mierzym
 Mersin, ehemals im Kreis Lauenburg, Dorf in der Gmina Gniewino in Polen; siehe: Mierzyno